Acerbis – azienda italiana
 Acerbis Design – azienda italiana di arredamento
 Antonio Elia Acerbis – ex calciatore italiano
 Paolo Acerbis – calciatore italiano
 Tommaso Acerbis – religioso italiano